Evolution, с английского — эволюция:

 Evolution — третий альбом группы Smash!!.
 Evolution — песня группы Korn.
 Evolution — научный биологический журнал издательства John Wiley & Sons и общества Society for the Study of Evolution (США) и BioOne.
 Evolution — графическая клиентская программа управления электронной почтой, контактами и временем для платформы GNU/Linux.
 B2evolution — многоязыковая и многопользовательская система ведения блогов.
 Evolution: The Game of Intelligent Life — компьютерная игра в жанрах стратегии в реальном времени и симулятора бога.
 Pro Evolution Soccer — серия футбольных симуляторов
 Evolution — 4-й студийный альбом группы JLS.
 Evolution — автомобиль марки Mitsubishi.
  — первый альбом группы Scotch.
 Evolution — шестой сольный студийный альбом Тони Макалпина.
 Evolution — студийный альбом R&B квартета Boyz II Men.
 Evolution — пятый студийный альбом группы Journey.
 Evolution — шестой студийный альбом Пола ван Дайка.
 Evolution Revolution Love — шестнадцатый сингл британского музыканта Tricky.
 Evolution Studios — английская частная компания, специализирующаяся на разработке компьютерных игр.
 Evolution — трек реп исполнителя Oxxxymiron.
 Evolution — седьмой студийный альбом американской рок-группы Disturbed.

См. также 
 Эволюция (значения)